«Турецький гамбіт» — роман російського письменника та перекладача Бориса Акуніна.
 «Турецький гамбіт» — фільм 2005 року за мотивами книги Бориса Акуніна.